Die US Men’s Clay Court Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2000 in Orlando stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Mallorca Open und in München die BMW Open gespielt, welche genau wie die US Men’s Clay Court Championships zur Kategorie der ATP International Series zählte. Es war das siebte und letzte Mal, dass das Turnier in Orlando stattfand – in der Saison 2001 zog es nach Houston um.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen siegte der Qualifikant Fernando González aus Chile, der damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour feiern konnte und sich im Finale gegen seinen Landsmann Nicolás Massú durchsetzte. Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung bestehend aus Leander Paes aus Frankreich und Jan Siemerink aus den Niederlanden. Sie traten damit die Nachfolge von Jim Courier und Todd Woodbridge an. Courier trat in diesem Jahr nicht mehr an, während Woodbridge mit seinem Erfolgspartner Mark Woodforde, an Position eins gesetzt, in der zweiten Runde ausschied. Für Paes war es bereits der zweite Sieg in der Saison und der 20. seiner Karriere. Siemerink feierte mit diesem Erfolg den ersten der Saison und den 15. seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Orlando